La EuroEyes Cyclassics 2016 va ser la 21a edició de la cursa ciclista EuroEyes Cyclassics. Es va disputar el diumenge 21 d'agost de 2016 en un recorregut de 217,7 km, amb origen i final a Hamburg.

La victòria fou per l'australià Caleb Ewan (Orica-BikeExchange) després de la desqualificació del francès Nacer Bouhanni () per un esprint irregular. Segon va quedar l'alemany John Degenkolb (Team Giant-Alpecin) i tercer l'italià Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo).

Equips participants 
En la cursa hi prenen part 22 equips, els 18 World Tour i 4 equip continental professional:

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la cursa

2016
UCI World Tour 2016